Лес-Вальс-де-Валира () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 171,3 км². Население — 826 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Льейды